Procopi (emperador), emperador romà
 Procopi Antemi, emperador romà d'Occident del 467 al 472.
 Procopi (historiador), historiador romà d'Orient
 Procopi (general), general romà d'Orient (vegeu )
 Procopi de Gaza, retòric grec cristià del segle VI
 Sant Procopi, diversos sants amb aquest nom.